Изабе́лла Вра́но (; род. 22 июня 1997 года, Стокгольм, Швеция) — шведская кёрлингистка.

В составе смешанной сборной Швеции (скип Патрик Мабергс) чемпионка Европы среди смешанных команд 2014.

Играет на позиции четвёртого. Скип собственной команды.

Достижения 
 : золото (), бронза (
 : золото (, ), серебро (, , ), бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (2014, 2015, 2017, 2018), серебро (2016).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2014).
 : золото (, ), бронза ().
 : бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Члены семьи Врано занимались многими видами спорта, но более всего известны как кёрлингисты. Отец Изабеллы, Матс Врано, в частности, чемпион мира среди ветеранов 2016 года, тренер различных национальных сборных Швеции по кёрлингу. Брат Изабеллы, Расмус Врано, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в составе команды Никласа Эдина.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017 (в веб-архиве)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге